Ashfield (Nottinghamshire), een district in het graafschap Nottinghamshire, Groot-Brittannië
 Ashfield (West-Australië), een plaats in de staat West-Australië, Australië
 Ashfield (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in de staat Nieuw-Zuid-Wales, Australië
 Ashfield (Massachusetts), een plaats in de staat Massachusetts, Verenigde Staten